Simbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Simbach am Inn – en kommun och ort, Bayern, Niederbayern, 
 Simbach, Niederbayern – köping i Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern, Niederbayern,